Nozeman ist der Familienname folgender Personen:

 Ariana Nozeman (um 1627–1661), die erste Berufsschauspielerin in den Niederlanden
 Jacob Nozeman (auch: Jakobus Noseman; 1693–1745), niederländischer Komponist, Violinist und Organist